Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Holger Rune ha sconfitto Francesco Passaro con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

  Holger Rune (campione)
  Gianluca Mager (semifinale)
  Radu Albot (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Hugo Grenier (primo turno) 
  Flavio Cobolli (primo turno) 
  Thomas Fabbiano (quarti di finale) 
  Alexandre Müller (secondo turno)

Qualificati 

  Francesco Passaro (finale)
  Matteo Martineau (secondo turno)
  Khumoyun Sultanov (primo turno)

  Edoardo Lavagno (primo turno) 
  Valentin Vacherot (primo turno) 
  Máté Valkusz (quarti di finale)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi (primo turno)
  Matteo Donati (primo turno)

  Matteo Gigante (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Sanremo Challenger 2022